Goetheana  — род паразитических наездников из семейства эвлофиды (Eulophidae). Встречаются повсеместно в тропиках и субтропиках.

Описание 

Очень мелкие хальцидоидные наездники (длина тела менее 0,8 мм), эндопаразитоиды личинок трипсов семейства Thripidae. Передние крылья очень узкие с длинными щетинками, длина которых превышает максимальную ширину крыловой мембраны. Булава усиков 3-члениковая. Скутеллюм с 1 парой дорзальных щетинок (Entedoninae). Среди хозяев отмечены представители отряда мелких насекомых трипсов (Thysanoptera: Caliothrips insularis, Ceratothripoides claratris, Dinurothrips hookeri, Frankliniella occidentalis, Heliothrips haemorrhoidalis, Hercinothrips femoralis, Hercothrips insularis, Pseudodendrothrips mori, Selenothrips rubrocinctus и другие) и растения из семейств Тыквенные (например, огурец обыкновенный), Бобовые (арахис культурный), Лавровые (авокадо), Паслёновые (томат), Мальвовые (какао). Вид  найден на трипсах Pseudodendrothrips mori (на растениях из семейства Тутовые), а вид  на трипсах Anophothrips exocarpi (на растениях из семейства Santalaceae). Goetheana включён в монофилетическую группу родов Ceranisus, Thripobius и Entedonastichus, отличаясь от них расширенной формой скапуса усика самцов.

Род был впервые выделен в 1920 году американским энтомологом Александром Жироу (1884—1941) и назван в честь Гёте на основании открытого им типового вида , первоначально включённого в состав семейства Mymaridae.

Классификация 
Род включает 4 вида:
  — Южная Африка, Свазиленд
  — Южная Корея, Япония
  — Австралия
  — Австралия, Африка, Северная, Центральная и Южная Америка, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия

Примечания

Литература 
 Bennett, F. D.; Baranowski, R. M. 1982, First record of the thrips parasite Goetheana parvipennis (Gahan) (Eulophidae: Hymenoptera) from the Bahamas. — Florida Entomologist 65(1):185
 Boucek, Z. 1977. Taxonomic studies on some Eulophidae (Hym.) of economic interest mainly from Africa. — Entomophaga. 21(4): 401—414.
 Hessein, N. A.; McMurtry, J. A. 1989, Biological studies of Goetheana parvipennis (Gahan) (Hymenoptera: Eulophidae), an imported parsitoid, in relation to the host species Heliothrips haemorrhoidalis (Bouch) (Thysanoptera: Thripidae). — Pan-Pacific Entomologist 65(1):25-33

Ссылки 
 Noyes, J.S. (2012). Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. http://www.nhm.ac.uk/chalcidoids. Version as of June 2012
 Genus Goetheana Girault, 1920. Australian Faunal Directory

Эвлофиды
Роды перепончатокрылых
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Паразиты насекомых